Baree, Son of Kazan – film del 1918 diretto da David Smith 
Baree, Son of Kazan – film del 1925 diretto da David Smith